KAUÃ RODRIGUES - um goleiro brasileiro
Kauã - uma ave brasileira, mais conhecida como gavião-preto

Ou ainda:
Acauã

Desambiguação